

Населені пункти та їхні частини

 Цеплиці — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Теплиці (Цеплиці) — село в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеплиці — село в гміні Ельблонґ Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цеплиці — частина села Злешин у гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Цеплиці — частина села Янґрот у гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Цеплиці — частина села Хоркувка в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки